

Codici 
 ATE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Antlers (Stati Uniti)
 ate – codice ISO 639-3 della lingua atemble

Mitologia 
 Ate – figura della mitologia greca

Scienza e tecnica 
 ate – simbolo dell'atmosfera tecnica relativa, unità di misura della pressione
Automatic Test Equipment – sistemi di collaudo automatico

Altro 
 111 Ate – asteroide
 Artis Ate – cestista lettone
 -ate – Suffisso, derivato dal termine celtico per località, presente in molti toponimi dell'Italia settentrionale (es. Arcisate, Gallarate, Tradate,...)

Altri progetti